Столник - топоним:
 Столник — село в Болгарии.
  — село в Словении.

См. также 
 Стольник